Bourgneuf kan syfta på:

 Bourgneuf, Charente-Maritime, fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Bourgneuf, Savoie, fransk kommun i departementet Savoie
 Bourgneuf-en-Mauges, fransk kommun i departementet Maine-et-Loire
 Bourgneuf-en-Retz, fransk kommun i departementet Loire-Atlantique